

A spanyol örökösödési háború során
 Első höchstädti csata, 1703. szeptember 20.: Francia–bajor csapatok győzelme osztrák–németalföldi-porosz csapatok felett.  
 Második höchstädti csata, 1704. augusztus 13.: Jelentős angol–holland–osztrák győzelem a francia–bajor csapatok felett. Az angolok blenheimi csatának nevezték, Blindheim német község nevéről.

A napóleoni háborúk során 
 Höchstädti csata, 1800. június 18.: Napóleon seregeinek győzelme az osztrák birodalmi csapatok felett.